E5 puede referirse a:

 E5, una medida de Rosca Edison.
 Ruta europea E5, parte de la Red de Carreteras Europeas.
 Gasohol E5, una mezcla de gasolina y alcohol.
 E05, código CIE-10 del hipertiroidismo.
 e5, un álbum de Ivy Queen